Denver Nuggets so košarkarski klub s sedežem v Denverju, Coloradu. Igrajo v ligi NBA. Klub je bil ustanovljen leta 1967, NBA ligi pa so se pridružili leta 1976.

Dvorane 

 Denver Coliseum (1967-1975)
 McNichols Sports Arena (1975-1999)
 Pepsi Center (1999-?)

Zgodovina kluba

Igralci (sezona 2015/16) 

Glavni trener: Michael Malone

Zunanje povezave 

 Uradna spletna stran Denver Nuggetsov

Ameriški košarkarski klubi
Športna moštva, ustanovljena leta 1967
Šport v Denverju